Список спикеров Палаты представителей США, включает в себя сведения о политической принадлежности, номере созыва и сроке пребывания на посту.
 Партии